Hokonui est une localité de la région du Southland située dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Population 
Selon le recensement de 2013, la population de la ville est de .

Voir aussi 

Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande
Southland
District de Southland